Kühmstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kühmstedt (1809–1858), deutscher Organist und Komponist
 Paul Kühmstedt (1908–1996), deutscher Komponist, Dirigent und Musiker